AAA puede referirse a:

 Lucha Libre AAA Worldwide, empresa mexicana de lucha libre profesional, creada en 1992 por Antonio Peña.
 Lucha Libre AAA: Héroes del Ring, videojuego de lucha libre mexicana.

 AAA (Attack All Around), grupo musical japonés.

 Videojuego Triple A o AAA: categoría informal para designar a los títulos de empresas relevantes del sector.

  El protocolo AAA (Authentication, Authorization and Accounting; ‘autenticación, autorización y contabilización’), protocolo de seguridad en redes IP.
 La pila AAA, pila seca de uso común en dispositivos electrónicos portátiles.
 El síndrome AAA o síndrome de Allgrove; enfermedad hereditaria.
 El sistema AAA, categoría de sistemas antiaéreos que no se basan en el uso de misiles.
 El aneurisma de aorta abdominal, patología relacionada con la dilatación de la arteria aorta.
 Advanced Accelerator Applications, grupo farmacéutico especializado en el campo de la medicina nuclear.
 Avance de la Apertura de Admisión, en los motores de combustión interna.
AAA, anime y manga de Haruka Fukushima.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes grupos terroristas anticomunistas:
 Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), grupo paramilitar de ultraderecha que operó en Argentina a mitad de la década de 1970.
 Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A), grupo paramilitar de ultraderecha que operó en España a finales de la década de 1970 y principios de los '80.
 Alianza Americana Anticomunista (Triple A), grupo paramilitar de ultraderecha que operó en Colombia a finales de la década de 1970.

Además, puede referirse a las siguientes organizaciones:

En  Argentina:
 Artistas Argentinos Asociados, productora cinematográfica fundada en 1941.
 La Asociación Argentina de Árbitros, sindicato de árbitros de fútbol.
 La Asociación Argentina de Aeronavegantes, sindicato de tripulantes de cabina de pasajeros.
 La Asociación Argentina de Actores, sindicato de actores.
 La Asociación Acuariófila Argentina, asociación sin fines de lucro que promociona la acuariología.
 La Asociación Asperger Argentina, asociación de apoyo a las personas con síndrome de Asperger.
 La Asociación Argentina de Astronomía, organización civil sin fines de lucro cuyo objetivo es promover el progreso de la astronomía en Argentina.
En  España:
 La Asociación Atlética Avilesina, sociedad polideportiva sin ánimo de lucro, de la Villa de Avilés, en el Principado de Asturias (España).
 La Asociación Andaluza de Archiveros.
En  Estados Unidos:
 La Asociación Estadounidense del Automóvil (American Automobile Association), federación estadounidense de asociaciones automotrices.
En  Perú:

 La Asociación de Artistas Aficionados, institución cultural y teatral peruana.

En  Puerto Rico:
 La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, compañía de agua potable en Puerto Rico.
En  Uruguay:
 La Asociación de Aficionados a la Astronomía, asociación sin fines de lucro con sede en Montevideo.

Siglas